COU – codice valutario ISO 4217 dell'Unidad de Valor Real, codice per i fondi usato in Colombia